A Primeira Divisão de 1980-81 foi a 47.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Análise da Temporada 
Depois de 3 anos consecutivos sem ganhar o campeonato, o SL Benfica quebrou o jejum e voltava a ser campeão nacional. Com o treinador húngaro Lajos Baróti e com uma equipa que incluía talentos como Chalana, Carlos Manuel, Nené e Humberto Coelho, os benfiquistas conseguiram superiorizarem-se aos rivais diretos e ainda conseguiam a dobradinha ao conquistar a Taça de Portugal.

O FC Porto foi a única que disputou o domínio benfiquista no campeonato, ficando a apenas 2 pontos do clube lisboeta. O final da época iria ser turbulento para os portistas com a saída de José Maria Pedroto e do diretor Pinto da Costa, fruto de divergências com a direção do clube.

O campeão em título, Sporting CP, foi a grande desilusão da época ao nunca ser capaz de se intrometer na luta pelo título entre Benfica e o FC Porto. Os sportinguistas viram-se relegados para uma luta pelo último lugar do pódio, assegurado com 1 ponto de avanço para o 4.º classificado.

O Boavista voltava a confirmar o seu crescendo no futebol português desde de 1974/1975, conseguindo o 4.º lugar novamente e a sua terceira qualificação europeia consecutiva.

Classificações

Tabela de resultados 

Fonte:

Classificação por Jornada 

Fonte:

Campeão 

Futebol de 1980 em Portugal
Futebol de 1981 em Portugal